Goldbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Goldbæk (Agerskov Sogn) – en bebyggelse i Agerskov Sogn, Tønder Kommune
 Goldbæk (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Kreis Nordfriesland